Baraha peut faire référence à :
 Baraha, un village du Népal situé dans le district de Dailekh ;
 Baraha, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.